In Deutschland ist die staatliche Verantwortung für die kulturellen Angelegenheiten einschließlich der Zuständigkeit für Schulen und Hochschulen nach dem Grundgesetz (Artikel 30) grundsätzlich bei den Ländern angesiedelt (sog. Kulturhoheit der Länder). Zur Koordination auf Bundesebene arbeiten die Länder in der Kultusministerkonferenz zusammen; daneben gibt es das Bundesministerium für Bildung und Forschung, das jedoch nur für bestimmte Teilbereiche (z. B. berufliche und außerschulische Bildung, länderübergreifende Forschungsförderung) zuständig ist.

Innerhalb der einzelnen Landesregierungen ist die Zuständigkeit für die Bereiche Bildung, Wissenschaft und Kultur häufig auf mehrere Ministerien verteilt, deren Zuschnitt und Bezeichnung sich zudem im Rahmen von Regierungswechseln und Kabinettsumbildungen gelegentlich ändern können. Die folgende Übersicht stellt die Situation in den amtierenden Landeskabinetten dar.

Bildung Kultus Und Wissenschaft

Wissenschaftspolitik